Шко́льник — з 

 Школьник ТВ
 Школьник (велосипед)
 Школьник (холодильник)
 «Школьник» — шкальний фотоапарат виробництва Мінського механічного заводу імені С. І. Вавілова, СРСР . Спрощений варіант фотоапарата «Любитель». 6X6 см, об'єктив — ахромат 8 / 75 на гіперфокальній відстані, затвор 1 / 60 і «В». 1962 — 69 рр. випуску.
 «Школьник» — кінопересувний пристрій для 16 мм фільмів. Випускалася в СРСР з 1957 року до кінця 1980-х.

 Шко́льник (також — Школьников) — прізвище єврейського походження. На їдиші означає утримувач синагоги — школа, шул на ідиші.

Відомі носії:

 Алекс Школьник (*1968) — американський гітарист.
 Школьник Олександр Якович (*1964) — російський журналіст і державний діяч.
 Школьник Володимир Сергійович (*1949) — казахстанський державний діяч, фізик.
 Школьник Володимир Хаїмович (*1953, Іжевськ) — тромбоніст. З 1986 викладач музичного училища імені Гнесіних (естрадне відділення), заслужений артист Росії.
 Школьник Гаррі — керівник Відділу географічної медицини та інфекційних захворювань, мікробіології та імунології в Медичній школі Стенфордського університету (США).
 Школьник Йосип Соломонович (1883–1926) — російський і радянський графік і театральний художник.
 Школьник Леонід Борисович (нар. 1945) — єврейський поет, журналіст і перекладач.
 Школьник Леонід Доновіч — заслужений лікар СРСР, професор Московського державного медичного стоматологічного університету.
 Школьник Леонід Семенович — колишній голова Держспоживстандарту України, голова Ради директорів неурядової асоціації «Укрінтерстандарт».
 Школьник Леонід Якович (*1979) — російський сценарист і ведучий гумористичних і розважальних телешоу, колишній учасник команди КВК ПДПУ «Валеон Дассон».
 Школьник Марія Марківна (1882–1955) — російська революціонерка, есерка.
 Школьник Мордко Ісаакович — організатор і зав. кафедри органічної та біологічної хімії Петрозаводського державного університету (1961–1979), доктор біологічних наук, професор.
 Школьник Олег Львович (нар. 1956) — український актор театру і кіно.
 Школьник — справжнє прізвище Леві Ешкол.

Російські прізвища
Єврейські прізвища